Кањада Верде има више значења:

 Кањада Верде (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кањада Верде (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кањада Верде (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањада Верде (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кањада Верде (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику